Regionalna nogometna liga Bosne i Hercegovine - Sjeverna skupina je bila jedna od skupina "Regionalne nogometne lige BiH" (regionalni nogometni savezi Brčkog, Doboja i Tuzle) i liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1989./90.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Budućnost" iz Banovića.

Ljestvica  

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka  
 
 Izvori:

Povezani članci 
 Zonska liga Brčko 1989./90.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 178-183    
  

1989-90 sjever
 sjever
1989-90 2 sjever